

Anno 
 1980 – (MCMLXXX in numeri romani) è un anno bisestile del XX secolo 
 1980 a.C.
 Anni 1980 – eventi del decennio 1980-1989

Matematica 
 1980 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 1980 Tezcatlipoca – asteroide near-Earth.
 NGC 1980 – ammasso aperto della costellazione di Orione

Musica 
 1980 Tour  – tour musicale del gruppo inglese dei Depeche Mode
 1980 (Gil Scott-Heron) – album dell'artista statunitense Gil Scott-Heron e di Brian Jackson
 1980 – singolo di Estelle del 2004
 1980 – album di Robert Haimer del 2004
 1980 – singolo di O.S.T.R. del 2008
 1980 – brano musicale di Herb Alpert presente nell'album Rise
 1980 – brano musicale di Dirt Nasty presente nell'album omonimo